Гонзо ( «рехнувшийся, чокнутый, поехавший»):
 Гонзо — направление в журналистике, где репортёр является непосредственным участником событий.
 Доктор Гонзо — персонаж романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», адвокат, прототипом которого является Оскар Зета Акоста, друг Хантера Томпсона.
 Гонзо — порнофильм, в котором режиссёр (он же и оператор) является непосредственно действующим лицом.
  — имя персонажа-куклы из юмористической передачи Маппет-шоу.